Usui bezeichnet:
 einen Pass in Japan: Usui-Pass
 eine Stadt in der Präfektur Chiba: Usui (Chiba) (heute: Sakura (Chiba)) in Japan
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Usui (Han)

Usui ist der Familienname folgender Personen:

 Hana Usui (* 1974), japanische Künstlerin
 Hiroyuki Usui (* 1953), japanischer Fußballspieler
 Hitoshi Usui (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Jun’ichi Usui (* 1957), japanischer Weitspringer
 Kanta Usui (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Kempei Usui (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Kōhei Usui (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Usui Mikao (1865–1926), Reiki-Begründer
 Rie Usui (* 1989), japanische Fußballspielerin
 Shizuteru Usui († 2012), japanischer Physiker
 Teppei Usui (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Tomohiko Usui (* um 1975), japanischer Badmintonspieler
 Usui Yoshimi (1905–1987), japanischer Schriftsteller, Kritiker und Übersetzer
 Yoshito Usui (1958–2009), japanischer Manga-Zeichner